В парному розряді жіночого тенісного турніру Tashkent Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Юлія Бейгельзимер і Тетяна Пучек виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Тін і Сунь Тяньтянь 6-3, 7-60.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
 Еммануель Гальярді /  Анжелік Віджайя (півфінал)

 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (фінал)
 Юлія Бейгельзимер /  Тетяна Пучек (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Tashkent Open